Elsing ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Mark Elsing (1905–1995), flämischer Journalist und Schriftsteller 
 Siegfried Elsing (* 1950), deutscher Wirtschaftsjurist

Elsing steht zudem für:

 Elsing (Norfolk), Dorf in Breckland, Norfolk, England
 Elsing (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:

 Elsingen
 Elsinger